De Rally van Noorwegen 2009, formeel 3rd Rally Norway, was de 3e editie van de Rally van Noorwegen en de tweede ronde van het wereldkampioenschap rally in 2009. Het was de 456e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Hamar.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Noo
Sportevenement in Noorwegen